solista – osoba grająca muzykę lub śpiewająca pojedynczo
 solista – osoba tańcząca pojedynczo
 solista – w łyżwiarstwie i wrotkarstwie figurowym, zawodnik, który startuje w konkurencji jazdy indywidualnej
 Solista – film z 2009 roku w reżyserii Joego Wrighta